Filipello ist der Familienname folgender Personen:

 Lohengrin Filipello (1918–1993), Schweizer Fernsehmoderator
 Matteo Angelo Filipello (1859–1939), italienischer Bischof